НЕФАЗ-5299 — семейство российских автобусов большого класса производства Нефтекамского автомобильного завода. Выпускается в высокопольном (с 2000 года), частично-низкопольном (с 2004 года), полностью низкопольном (с 2011 года) вариантах городского, пригородного и междугородного автобуса с дизельным и газовым двигателями, а также в виде троллейбуса (с 2008 года) и электробуса (с 2012 года); претерпел три значительных рестайлинга дизайна (в 2005, 2013 и 2018 годах). Является одной из самых массовых моделей городского автобуса в современной России: за 15 лет производства было выпущено более 10 000 экземпляров.

История создания 
В начале 1990-х годов Камским автомобильным заводом была выдвинута идея о производстве и продаже автобусов на шасси КамАЗ. В 1993 году в Набережных Челнах на базе автозавода КамАЗ было создано акционерное общество «КамАЗавтобуспром». Плодом работы данного предприятия стал опытный образец городского автобуса КамАЗ-5262. Однако планы по выпуску данной модели были перечёркнуты пожаром на заводе двигателей КамАЗа, случившимся 14 апреля 1993 года. Тем не менее КамАЗ не прекращал поиски вариантов производства автобусов на собственном шасси. В мае 1997 года автозавод подписал соглашение о сотрудничестве со Словенской фирмой Avtomontaža. Подписанное соглашение предусматривало создание в Набережных Челнах производственных мощностей по выпуску автобусов КамАЗ-5297. Предполагалось, что первые 100 машин на КамАЗовском шасси будут изготовлены в Словении, а в перспективе кузова собирался делать и сам КамАЗ (Avtomontaža должна была поставить КамАЗу необходимое оборудование, включая окрасочную линию). 

Тем не менее, спустя несколько лет, проделанная работа стала основой для реализации нового проекта — выпуск и продажа автобусов НефАЗ-5299 на дочернем предприятии КамАЗа — Нефтекамском автомобильном заводе. Семейством автобусов большого класса инженеры расположенного в Башкирии Нефтекамского автозавода начали заниматься в августе 2000 года, когда руководством завода была принята "Программа освоения пассажирских автобусов на шасси «КамАЗ». Предприятие, начавшее свою работу в 1977 году с изготовления самосвалов, к тому времени уже имело опыт производства пассажирского автотранспорта: так называемые «вахтовки» — снабжённые сиденьями остеклённые кузова-фургоны, поставленные на рамы полноприводных грузовиков. А в конце 1990-х годов появился проект по сборке турецких автобусов Mercedes-Benz О325. Но уже тогда пришло понимание, что более перспективно обзавестись собственным семейством автобусов: недорогих, неприхотливых, ремонтопригодных — максимально приспособленных для эксплуатации в специфических российских условиях. В качестве базы для них было выбрано специальное автобусное шасси, разработанное в 1997 году на КамАЗе («КамАЗ-5297»). 
Непосредственно к изготовлению опытного образца автобуса «НефАЗ-5299» приступили 9 сентября 2000 года. Первый же автобус с заводским номером 0000001 сошёл с конвейера завода 6 декабря 2000 года и был отправлен в Набережные Челны, где проработал в предприятии «ПАК-Инвест» до 2009 года. В 2001 году было произведено 115 автобусов, которые были поставлены в Уфу, Ишимбай, Стерлитамак, Сибай, Нефтекамск, Кумертау, Белорецк и Октябрьский.

Модификации 
Под маркой НефАЗ-5299 представлено целое семейство автобусов большой вместимости. Существуют городские, пригородные и междугородные модификации данных автобусов, с различным устройством пассажирского салона, высотой пола, типами двигателя, КПП и прочим.

НефАЗ-5299-10-хх (высокопольный) 

Исторически первая модель завода, серийное производство которой было начато в 2000 году. Представляет собой классический заднемоторный, высокопольный городской автобус с каркасным цельнометаллическим кузовом и тремя дверьми. Конструкторы завода не пошли на поводу у доминировавшей в то время тенденции ради упрощения конструкции делать заднюю дверь зауженной, а то и вовсе одностворчатой — все дверные проёмы получили одинаковую ширину 1200 мм. В моторный отсек НефАЗ-5299 был установлен КамАЗовский дизельный двигатель с КамАЗовской коробкой передач. Большая часть внешнего облика первых автобусов была аналогична автобусам МАЗ-104. С 2004 года выпускаются автобусы с обновлённым дизайном.

НефАЗ-5299-30-хх (полунизкопольный) 

Базовая городская полунизкопольная модель завода, выпускающаяся с 2007 года.
В автобус устанавливаются двигатели КамАЗ или Cummins, а с 2010 года выпускаются газомоторные автобусы, работающие на метане. Устанавливаются АКПП Voith Diwa.

Автобусы оборудованы вместительным салоном с тремя двустворчатыми боковыми пассажирскими дверями. В салоне 115 мест для пассажиров, 25 из которых для сидения, возможно размещение инвалидной коляски, а средний дверной проём оборудуется пандусом. В салоне имеются три потолочных люка с электроприводом и пять форточек, оборудованы две накопительные площадки в средней и задней частях салона. Кабина водителя отделена от салона перегородкой с форточкой, по заказу в ней устанавливается дверь.

С 2010 года также выпускаются автобусы с обновлённым салоном набережночелнинской фирмы «КОРА», аналогичными автобусам ЛиАЗ-5292; передняя дверь полностью отводится в салон. Базовый дизайн внешнего вида был незначительно изменён в 2012 году (линия окон), а более серьёзный рестайлинг проведён в 2013 году (передняя и задняя маски, салон) и в 2018 году (полностью изменён внешний вид кузова).

Поставляются в  Казань, Санкт-Петербург, Кемерово, Новосибирск и другие города.

НефАЗ-5299-40-хх (низкопольный) 
Низкопольный автобус с дизайном, идентичным электробусу КамАЗ-6282 выпускается с 2018 года.

НефАЗ-5299-40-52 
Низкопольный дизельный автобус, поставляемый в Ростов-на-Дону в 2018 году, Москву с 2019 года.

НефАЗ-5299-40-57 
Низкопольный газовый автобус. Поставляются в города: Киров (1 автобус в январе 2022 поступил в «Автотранспортное предприятие» и 51 автобус в августе 2022 поступил в «КировПассажирАвтотранс»), Казань, Екатеринбург, Санкт-Петербург (360 автобусов, 300 из которых работают на сжиженном газе, поступило в «Третий парк»), Пермь, Новосибирск.

НефАЗ-5299-40-52 (перронный) 
Перронный автобус на основе низкопольного автобуса НефАЗ-5299-40-52. В дополнение к трём основным двустворчатым дверям установлены две двустворчатые двери на левой стороне.

52994-хх (низкопольный) 

Полностью низкопольный городской автобус: вход во все три двери автобуса — без ступеней. Средняя дверь сдвинутая назад по сравнению с базовой моделью. Впервые автобус был представлен на Московской Международной выставке «Комтранс-2011». Модификация рассчитана на перевозку 96 пассажиров и оборудован 24 местами для сидения. В модели предусмотрены: выдвижная аппарель в проёме средней двери, площадка для инвалидной коляски с опорной панелью и 4 мягких сиденья для инвалидов. Автобус оснащён системой ECAS (электронное управление пневмоподвеской), навигационной системой ГЛОНАСС, а также устройством контроля режима труда и отдыха водителя. В салоне автобуса и кабине водителя установлены кондиционеры. С 2011 года автобусы НефАЗ-52994 поставляются в Санкт-Петербург.

НефАЗ-5299-11-хх (пригородный) 

Предназначен для перевозки пассажиров по пригородным маршрутам. Имеет две двери. Комплектуется туристическими мягкими сиденьями. Автобус вмещает до 77 пассажиров, количество посадочных мест составляет 45. В автобус устанавливаются двигатели КамАЗ или Cummins. Безопасность движения автобуса обеспечивает пневматическая тормозная система Wabco, оснащённая АБС. Передняя подвеска — пневматическая с одним регулятором положения кузова на двух пневмоэлементах с телескопическими амортизаторами. Задняя подвеска — на четырёх пневмоэлементах и с двумя регуляторами положения кузова.

НефАЗ-5299-17-хх и НефАЗ-5299-37-хх (междугородние) 
Междугородние модификации, отличающиеся дизайном передней части автобуса. В отличие от пригородного, оснащается прислонно-сдвижными дверями и отсеками для багажа, возможна установка кондиционера. В автобусе предусмотрено 59 мест: 43 места для сидячих пассажиров, а также участки прохода для стоящих. Автобусы комплектуются дизельным двигателем Cummins и механической коробкой передач ZF немецкого производства.

Электробус НефАЗ-52992 
В 2012 году был представлен электрический автобус на основе НефАЗ-5299. Автономный электрический ход рассчитан более чем на 200 километров. На крыше, в салоне и в заднем свесе электробуса НефАЗ-52992 размещена литий-железо-фосфатная аккумуляторная батарея энергоёмкостью 313,6 кВт*ч.

Электробус КамАЗ-6282

Электробус КамАЗ-6292

КамАЗ-6299 
Сочленённый низкопольный 18-метровый автобус особо большого класса. Прошёл тестовую эксплуатацию в Москве и готов к производству. Он относится к новому поколению камазовских автобусов А4 и создан по толкающей схеме: силовой агрегат и ведущий мост расположены в прицепной секции — так пол можно сделать низким, причём как спереди, так и сзади. В КамАЗ-6299 есть полноценная климатическая система, двойное остекление, USB-зарядки для гаджетов, валидаторы, система книлинга, т.е. «приседания» на остановке. Чтобы увеличить проход в салоне, поставили три полуторных сиденья, которых нет у стандартных 12-метровых автобусов КамАЗа. А водитель располагает цифровой приборной панелью и сенсорным экраном, куда выводится, помимо прочего, картинка с нескольких расположенных на кузове видеокамер. У новинки дизельный мотор, развивающий 340 л.с., а помимо стандартного запаса топлива в 250 литров на «удлинённом» автобусе есть дополнительный бак, он вмещает ещё 150. Серийное производство будет налажено на дочернем заводе НефАЗ в Башкортостане, старт намечен на конец 2021 года. В 2022 году представлена газовая модификация: КамАЗ-6299-40-5Т.

Троллейбусы на базе кузова НефАЗ-5299Т

НЕФАЗ-БТЗ-52765 

В 2008 году была представлена совместная разработка с Башкирским троллейбусным заводом — троллейбус НЕФАЗ-БТЗ-52765 на базе автобуса модели НЕФАЗ-5299-20. Выпускаются модификации как с РКСУ, так и с современной тиристорно-импульсной системой управления; модель 52765А имеет асинхронный ТЭД переменного тока.

УТТЗ-6241-10-02 «Горожанин» 
Полностью низкопольные УТТЗ-6241-10-02 «Горожанин» рассчитаны на срок службы в 12 лет, а тяговые аккумуляторные литий-железо-фосфатные батареи — на 8 лет. Автономный ход должен помочь троллейбусам проездить с полной загрузкой, включёнными гидроусилителем, компрессором, освещением и отоплением 20 км от контактной сети. В салоне размещено 28 сидячих мест и одно(у средней двери под которой оборудуется откидная аппарель) для инвалидной коляски. В салоне запланирована установка не менее четырёх модулей зарядных устройств с двумя USB-разъёмами на каждом, а также Wi-Fi роутер с встроенным модемом (радиус действия сети — не менее 20 м).

КамАЗ-62825 
КамАЗ-62825 представляет собой родственную модель электробуса КамАЗ-6282 на базе НефАЗ-5299 в исполнении электробуса с динамической подзарядкой. Большая часть электрооборудования идентична электробусу, за исключением системы постоянного питания.

На машине установлены два асинхронных электродвигателя переменного тока, расположенные в портальном мосту. Номинальное напряжение постоянного тока составляет 440 В. Троллейбус двухосный, задние колёса ведущие. Максимальная скорость троллейбуса составляет 70 км/ч. Благодаря наличию двух тяговых двигателей троллейбус способен преодолевать уклоны до 18%. Троллейбус имеет три двери для посадки и высадки пассажиров, по желанию заказчика передняя дверь может быть отделена от салона перегородкой. Тормозная система механическая, дисковая, вспомогательное торможение сопряжено с электродвигателем и оснащено системой рекуперации энергии в ТАБ. Оснащён тремя маршрутоуказателями в передней, по правому борту и задней части троллейбуса. Передняя подвеска независимая, пневматическая с системой электронного управления, с функцией наклона корпуса. Задняя подвеска зависимая, пневматическая.

В салоне имеется 33 места для пассажиров, по желанию заказчика возможна установка дополнительного сиденья кондуктора. Сиденья антивандальные, пластиковые. В накопительной площадке предусмотрено место для инвалидов, на средней двери установлена откидная аппарель. Остекление троллейбуса тонированное вклеенное, лобовое стекло панорамное. Водительское место регулируемое, пневматическое.

Троллейбус выпускается в разновидности электробуса с динамической подзарядкой, с автономным ходом до 20 км. По желанию заказчика предусмотрена прямая покраска с завода по схеме окраски компании-перевозчика, а также установка систем видеонаблюдения и кондиционирования воздуха. Троллейбус может выпускаться как с литий-титанатными (АХ до 20 км), так и литий-железо-фосфатными аккумуляторами (АХ до 30 км). В последнем случае предусмотрено размещение аккумуляторного отсека на месте задних сидений, что приводит к снижению числа сидячих мест до 26 штук.

Технические характеристики 

Основные города-эксплуатанты: Киров, Москва, Уфа и города Башкирии, Татарстана, Кузбасса, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Самара, Сыктывкар, Новосибирск, Омск, Челябинск, Копейск, Ростов-на-Дону.

Награды и достижения 
 2001 год — автобус городского типа НефАЗ-5299 стал лауреатом республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана» и дипломантом программы-конкурса «100 лучших товаров России».
 2002 год — пригородный автобус НефАЗ-5299-01 стал лауреатом республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана» и лауреатом конкурса «100 лучших товаров России».
 2003 год — междугородный автобус НефАЗ-5299-10 получил диплом лауреата конкурса «Лучшие товары Башкортостана» и стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России».
 2006 год — автобус для перевозки инвалидов НефАЗ-5299-10-15 стал Лауреатом программы «100 лучших товаров России».
 2011 год — автобус НефАЗ-5299-30-31 с газовым двигателем признан лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Нефтекамского автозавода
 Фотографии автобусов НефАЗ-5299 на сайте fotobus.msk.ru
 Описание и технические подробности автобусов НефАЗ-5299

Автобусы НефАЗ
Аэродромные автобусы
I am a former Tonni Blowjobers pussy cat. I also known as a traffic justice desordant. And Ny mickiname is the poker - joker not at all. My biggest crankshaft is as huge as the jibjabs leg and It's majestic powers well known as the Babooshkoo Lulu used to shag, Babooshkoo Zulu try again, Babooshkoo Swakhilli told the truth. My favourite movie is Nebraska walking Huska, which is the footage about Jesus who told His enemy: Go and see (find) for Yourself, a better cunt! But according to the Philosophy of Andrew Rublev in The Movie by Andrew Tarkovsky: All cunts are the same but snouts are different.
So, Please, visit the Moscow goat's exebition where the World famous goats release guts of the enemies of State by their sharpen horns. VDNH. EAPO. The Moscow Exhibition of Peoples Ownerships.